Philip – tragedia angielskiego poety i dramaturga Edwina Atherstone'a, opublikowana po raz pierwszy, staraniem córki autora, Mary Elizabeth Atherstone, w wydaniu zbiorowym w 1888. Bohaterem jest ostatni król Macedonii, Filip. Utwór został napisany wierszem białym (blank verse), czyli nierymowanym pięciostopowcem jambicznym, innymi słowy sylabotonicznym dziesięciozgłoskowcem, w którym akcenty metryczne spoczywają na sylabach parzystych wersu.

Look you here.—
But no! I trust you not. My sons are traitors.
I’ll take no counsel; but I’ll have revenge:—
I’ll have revenge, and deep — Perseus, the troops
By this are in the field. Betake you thither;
And whisper in the ears of all your friends
That they to-day must do their best. Remember
The princess sees you and I ’d have you win her;—
But you must toil for’t. — When the tourney’s done,
To him that best delights her, she shall send
Her ring, — or other token that her choice
Fixes on him. And ’tis an honour, prince,
Worthy your striving for. — The trumpets — hark
Let us away. — Ride thou at my right hand;
So shall be seen how in thy father’s sight
Thou art held worthiest.

Przypisy

Bibliografia 
 
Utwory poetyckie Edwina Atherstone’a
Angielskie utwory dramatyczne
Utwory literackie z 1888
Utwory literackie napisane wierszem białym